Семён О́сипов:
 Осипов, Семён Дмитриевич (1919—1944) — майор, Герой Советского Союза.
 Осипов, Семён Никифорович (1913—1945) — старший сержант, полный кавалер ордена Славы.